Гао Фен  (, 2 лютого 1982) — китайська дзюдоїстка, олімпійська медалістка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Китайські дзюдоїстки
Китайські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2004
Дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2004